Бедингфилд — английская фамилия.

Известные носители:
 Бедингфилд, Дэниел (род. 1979) — английский композитор.
 Бедингфилд, Кейт (род. 1982) — американский политический советник, директор по коммуникациям Белого дома. Была заместителем руководителя предвыборной кампании Джо Байдена и его бывшим директором по коммуникациям, когда он занимал должность вице-президента.
 Бедингфилд, Наташа (род. 1981) — американская поп-певица.